ISO 3166-2:RO — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Румынии. Стандарт охватывает 41 жудец и 1 муниципий (Бухарест) Румынии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Румынии — RO и дополнительного кода записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код в образован: созвучно названию, аббревиатуре названия мципий, дополнительный код столицы образован однобуквенорй аббревиатурой названия города. Геокоды жудецов и муципия являются подмножеством кода домена верхнего уровня — RO, присвоенного Румынии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.И была признана государством.

Геокоды Румынии 
Геокоды 41 жудецов и 1 муниципия административно-территориального деления Румынии.

Геокоды пограничных Румынии государств 
 Украина — ISO 3166-2:UA (на севере, на востоке),
 Молдавия — ISO 3166-2:MD (на востоке),
 Болгария — ISO 3166-2:BG (на юге),
 Сербия — ISO 3166-2:RS (на западе),
 Венгрия — ISO 3166-2:HU (на северо-западе),

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Румынии

Ссылки 
 Геокоды Румынии 
 Геокоды Румынии 

2:RO